A BAR vagy bar lehetséges jelentései:

Földrajzi, történelmi nevek
 Bar, kikötőváros Montenegróban
 Bar, város Ukrajnában, Bar körzet Vinnyicai kerületében
 Bar, város Franciaországban, Corrèze megyében
 Bar-le-Duc, város Franciaországban, Meuse megyében
 Bar Hercegség, történelmi fejedelemség (955–1419), székhelye Bar-le-Duc
 Bar-sur-Seine, város Franciaországban, Aube megyében
 Bar-sur-Aube, város Franciaországban, Aube megyében

Egyéb elnevezések, rövidítések
 Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer („BAR-lista”)
 British American Racing, egykori Formula–1 csapat
 Browning Automatic Rifle, amerikai géppuska
 bar, más néven légköri nyomás, a nyomás egyik nem SI-mértékegysége, 1 bar = 100 kPa
 a foo, bar és baz példaprogramokban használt helyettesítő nevek egyike

Hasonló
 Bár (egyértelműsítő lap)